Совіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Совіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези